Sicienko (gemeente)
 Sicienko (Koejavië-Pommeren)